Солда́това — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Солдатова, Александра Сергеевна (род. 1998) — российская гимнастка.
 Солдатова, Галина Владимировна (род. 1956) — российский психолог.
 Солдатова, Ирина Борисовна (1965—2002) — советская спортсменка-лучница. 
 Солдатова, Наталья Эдуардовна (род. 1979) — российская актриса.
 Солдатова, Степанида Сидоровна (Стеша; 1784—1822) — русская цыганская певица. 
 Солдатова, Юлия Николаевна (род. 1981) — российская и белорусская фигуристка.